Pasuruan, auch Pasoeroean (Javanisch: ꦥꦱꦸꦫꦸꦃꦲꦤ꧀) ist eine indonesische Stadt (Kota) in der Provinz Jawa Timur, im Osten der Insel Java. Ende 2021 leben hier über 210.000 Menschen. Die Stadt bildet als Kota eine eigene Verwaltungseinheit und gehört nicht zum gleichnamigen Regierungsbezirk.

Geographie

Lage 
Pasuruan liegt relativ zentral in der Provinz Jawa Timur an der Balisee. Die Hauptstadt der Provinz, Surabaya, liegt circa 50 km nördlich und Malang circa 50 km südlich. Die Stadt wird bis auf den Zugang zum Meer im Norden gänzlich vom Regierungsbezirk Pasuruan umschlossen.

Verwaltungsgliederung 
Die Stadt Pasuruan ist verwaltungstechnisch in vier Distrikte (Kecamatan) aufgeteilt: Bugul Kidul (31.862 Einw.), Gadingrejo (49.093), Panggungrejo (67.923) und Purworejo (61.720 Einw.). Diese gliedern sich weiter in 34 Dörfer urbanen (städtischen) Charakters (Kelurahan).

Administrative Gliederung 
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe7
! rowspan=2|Code||rowspan=2 |KecamatanDistrikt|| rowspan="2" |Fläche(km²)||colspan="3"|Volkszählung 2020|| rowspan="2" class="unsortable" |Anzahl derKelurahan 
! rowspan="2" |Kelurahan
(Verwaltungssitz in kursiv)
|- class="hintergrundfarbe7
! Einwohner||Dichte||Sex Ratio
|-
| 35.75.01  || style="text-align:left" | Gadingrejo || 8,27 || 49.442 || 5.978,5 || 102,7 || 8
|style="text-align:left" | Bukir, Gadingrejo, Gentong, Karangketug, Krapyakrejo, Petahunan, Randusari, Sebani
|-
| 35.75.02  || style="text-align:left" | Purworejo || 8,08 || 62.007 || 7.674,1 || 100,1 || 7
|style="text-align:left" | Kebonagung, Pohjentrek, Purutrejo, Purworejo, Sekargadung, Tembokrejo, Wirogunan
|-
| 35.75.03  || style="text-align:left" | Bugul Kidul || 11,11 || 31.687 || 2.852,1 || 98,8 || 6
|style="text-align:left" | Bakalan, Blandongan, Bugulkidul, Kepel, Krampyangan, Tapaan
|-
| 35.75.04  || style="text-align:left" | Panggungrejo || 7,83 || 64.870 || 8.284,8 || 98,8 || 13
|style="text-align:left" | Bangilan, Bugul Lor, Kandangsapi, Karanganyar, Kebonsari, Mandaranrejo, Mayangan, Ngemplakrejo, Panggungrejo, Pekuncen, Petamanan, Tamba'an, Trajeng
|- class="hintergrundfarbe7
! 35.75 || Kota Pasuran || style="text-align:right" | 35,39 || style="text-align:right" | 208.006 
!  style="text-align:right" | 5.894,2 || style="text-align:right" | 100,1 || style="text-align:right" | 34
|}

Demographie 
Zur Volkszählung 2020 rangierte das Munizipium Pasuran mit 210.598 Einwohnern auf Platz 59 in der Liste der bevölkerungsreichsten Städte. Das Geschlechterverhältnis ist nahezu ausgeglichen, hier leben lediglich acht Frauen mehr als Männer (105.395 Frauen und 105.303 Männer). Die Bevölkerungsdichte belief sich auf 5.400 Personen pro Quadratkilometer. 97,22 Prozent der Einwohner waren Muslime, 1,35 Prozent Protestanten, 0,85 Prozent Katholiken, 0,51 Prozent Buddhisten. Daneben existiert noch vereinzelte Hinduismus und Konfuzianismus als angewandte Religionen.
46,35 % der Bevölkerung waren ledig, 45,66 % verheiratet, 2,2 % geschieden und 5,79 % verwitwet.

Klima 
Pasuruan befindet sich in der tropischen Klimazone. Die Jahresdurchschnittstemperatur beträgt 26,7 °C, die jährliche Niederschlagsmenge 1311 Millimeter im Mittel. Oktober und November gelten als besonders warme Monate, in denen das Thermometer die 35 °C-Marke überschreiten kann. Bedingt durch die hohe relative Luftfeuchtigkeit das ganze Jahr über (stets über 70 % rel. Feuchtigkeit) kann das subjektive Wetterempfinden noch heißer ausfallen. Die durchschnittlichen Tageshöchstwerte betragen im restlichen Jahr zwischen 30 °C und 34 °C. Die nächtlichen Tiefsttemperaturen betragen zwischen 23 °C im Juli und August und 26 °C im Oktober und November. Hauptregenzeit ist von November bis April. Der meiste Niederschlag fällt im Zeitraum Januar bis März mit jeweils über 200 Millimeter. In dieser Zeit herrscht auch die größte Schwüle. Die wenigsten Niederschläge werden im August und September notiert, wo es manchmal gar nicht regnet. Ohnehin ist die Zeit von Juli bis Oktober die Zeit mit sehr geringen Niederschlagsmengen.

Weblinks 
 Publikationen auf der Statistikseite der Kota Pasuran (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Geographie (Jawa Timur)
Ort auf Java
Ort in Asien
Kota